Experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) est une fédération française de syndicats régionaux d'experts-comptables et de commissaires aux comptes libéraux, représentative de la profession au sens du code du travail. 

Avec près de 3000 adhérents, ECF est la principale organisation représentative des professionnels comptables dits "libéraux".
Elle est présidée depuis le  par Jean-Luc FLABEAU, Expert-comptable et Commissaire aux comptes exerçant à Fontainebleau, qui succède ainsi à Mohamed LAQHILA.

Histoire 

ECF est un syndicat patronal représentatif au niveau de la profession. Sa vocation première est la négociation paritaire de la branche des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes, qui est l’une des 50 plus importantes de France. ECF participe à la négociation de la Convention collective des cabinets. C’est une fonction essentielle pour la défense des intérêts des dirigeants de cabinets.

La Fédération a été créée aux environs de 1946 sous le nom d’Union nationale. 
Vers 1968, l’Union nationale devient l’INSECA (Institut National de syndicats d’experts-comptables et comptables agréés). L’INSECA est né de la volonté de grouper au sein d’un même organisme les experts-comptables et les comptables agréés, membres de la précédente union.
INSECA devient EXPERTS-COMPTABLES DE FRANCE le  à Lyon, puis EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES DE FRANCE-ECF le  à Cannes.
Aujourd’hui, ECF est majoritaire dans les Conseils Régionaux de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC) de Paris IdF, Marseille-PACA, Rhône-Alpes, Lille-Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Ardennes, Corse et Guadeloupe mais également dans les Compagnies Régionales des Commissaires aux Comptes (CRCC) de Paris, Lyon, Aix-Bastia, Douai et Chambéry.

Missions 

ECF a pour mission de :
– accompagner le développement et la croissance des cabinets,
– défendre les intérêts et la responsabilité des professionnels,
– former en continu les professionnels et leurs collaborateurs,
– informer de l’actualité professionnelle,
– innover pour anticiper et participer aux mutations de la profession,
– mettre en réseau les cabinets, les partenaires et l’environnement de la profession,
– partager dans un esprit de confraternité et de convivialité

Les membres du Bureau 

Le Bureau est une émanation du Comité Directeur, organe principal composé de membres désignés par les syndicats régionaux. Le Bureau compte dix-huit membres dont :
-Jea-Luc Flabeau, Président ;
-Frédéric Girone, Vice-Président ;
-Boris Sauvage, Vice-Président ;
-Christophe Sans, Secrétaire général;
-Catherine Hanser, Trésorière.
Le Bureau a pour mission de traiter les problématiques urgentes et en cours, de préparer les travaux du Comité Directeur et de prendre toute disposition s’imposant.

Valeurs défendues par ECF 
ECF croit en l'avenir d'une profession comptable libérale telle que définie dans son livre blanc : organisée et réglementée ; indépendante et responsable ; confraternelle ; utile et citoyenne ; compétente et ouverte ; soucieuse de l'éthique ; donnant la prééminence :
 à l'homme sur la structure
 au client sur la mission
 à la qualité sur la recherche du profit.

Convention collective 
ECF est un syndicat d'employeurs représentatif au sens du code du travail. À ce titre, il a qualité pour signer la convention collective nationale et ses avenants ainsi que tout accord, notamment sur les salaires.

Élections professionnelles 
En , ECF remporte pour la première fois les élections à l'Ordre des Experts-comptables et Joseph Zorgniotti, ancien président d'ECF (2005-2007) est élu président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le  .

Réélu en , Joseph Zorgniotti achève son mandat le , date à laquelle Philippe Arraou (ECF) lui succède à la présidence du CSOEC.

Références 

www.e-c-f.fr
http://www.e-c-f.fr/qui-sommes-nous/nos-equipes.html

Publications 

Magazine OUVERTURE

Le magazine OUVERTURE est publié trois fois par an et envoyé dans tous les cabinets français de la profession. Sous la direction de Serge Anouchian, les contributeurs décryptent des sujets d’actualité et réalisent des analyses poussées dans leurs articles de fond.

Newsletter

Une newsletter hebdomadaire regroupe l’actualité sociale et professionnelle.

Catalogue Formation

Le Catalogue Formation regroupant l’ensemble des formations dispensées aux professionnels est édité une fois par an.

Livre Blanc d’ECF

ECF a publié plusieurs livres blancs. « Profession comptable libérale- Ethique et compétence » date de 1992, et « Projet pour la profession comptable libérale » de 1996.

Celui de juin 2016, intitulé « Unis sous le toit d’une même institution », met en exergue l’interconnexion entre expertise comptable et commissariat aux comptes et l’analyse. Cette interdépendance semble indispensable pour conserver l’exigence et la valeur de ces professions.

La spécialisation de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes et leur dissociation crée un effet pervers de « profession à deux vitesses ». Elle met également en péril le cercle vertueux de l’enrichissement mutuel des deux activités.

En outre, l’union est nécessaire pour accompagner l’interprofessionnalité, la dématérialisation et pour se conformer au modèle européen le plus performant qui sont des tendances importantes du marché.

Evènements 

Le Congrès annuel ECF
Le congrès rassemble chaque année plusieurs centaines d’experts-comptables et commissaires aux comptes adhérents ou non à ECF. De nombreuses conférences sont tenues, ainsi que des ateliers. 

L’Assemblée générale a également lieu durant le congrès.

Un espace est dédié aux partenaires, dont des start-up. Une librairie itinérante est accueillie en ce lieu depuis le Congrès 2019 à Deauville.

La convivialité est le maître mot du rassemblement. Ainsi, le week-end précédent les deux jours du congrès, des activités de découverte de la région sont organisées pour les participants et leurs accompagnants. Trois soirées sont prévues : une soirée de détente, une soirée de Prestige et un dîner de clôture. 

Pendant le congrès, un programme est prévu pour les accompagnants.

En outre, les principaux évènements annuels de la Fédération sont :

-Forum ECF ;

-séminaire Réflexion au sommet ;

-séminaire Stratégie et Management ;

-séminaire Social et Management RH ;

-séminaire CAC ;

-séminaire Gestion de patrimoine.

Evènements du Booster Club

Le Booster Club, émanation de la Commission Prospective et Innovation d’ECF, rassemble une communauté d’experts-comptables, de commissaires aux comptes, de notaires, d’avocats et d’entrepreneurs passionnés par l’innovation. Il se structure autour de quatre piliers que sont l’humain, l’organisationnel, le technologique et le relationnel.

Afin de développer l’échange interprofessionnel, le Booster Club organise chaque année quatre petits déjeuners ou Booster Date autour de ses thèmes structurants à Paris et en province ainsi qu’un « Start-up Tour » dans plusieurs incubateurs parisiens nommé Booster Day.

Les différentes commissions 

Délégation patronale
Commission Commissariat aux comptes
Commission sociale
Commission Prospective et Innovation
Commission Formation
Commission Fiscale

ECF Formations 

Des formations variées sont dispensées à Paris dans les locaux d’ECF au 51, rue d’Amsterdam mais également en province. Elles abordent de très nombreux points des thèmes tels que cabinet/conseil, CAC, comptabilité, fiscal, juridique, social.

Le séminaire CAC, CAC bis, le séminaire réflexion au sommet, le séminaire Social et management RH, Social bis ainsi que le séminaire Gestion de Patrimoine, le Forum CAC ou encore le séminaire Stratégie et management de cabinet sont des formations programmées tous les ans.

ECF Services 

ECF Services est une coopérative permettant aux cabinets d’expertise comptable de proposer du service à la personne sans avoir à créer une structure dédiée. Une plateforme en marque blanche facilite les échanges entre le cabinet et le client qui peut alors bénéficier du crédit d’impôt service à la personne et profiter du taux de TVA réduit.

Il est possible d’aider les clients sur des sujets aussi divers que la déclaration de revenu, la déclaration IFI, la reconstitution de retraite, la succession, la gestion patrimoniale ou le contrôle de la taxe foncière.

Tableau des Présidents ECF 

Organisation professionnelle en France